Per citare alcune delle vie o piazze delle Dublino georgiana possiamo nominare: Sackville Street (oggi O'Connell Street), Dame Street, Westmoreland Street, Henrietta Street, D'Olier Street, St Stephen's Green, Fitwilliam Square, Rutland Square (oggi Parnell Square), Mountjoy Square e Merrion Square. Cos'è però la Dublino georgiana? Perché georgiana?
L'era georgiana è il periodo della storia dell'Inghilterra che va dal 1714 al 1830, periodo che vede il regno dei quattro re Giorgio. Georgiana è l'aggettivo usato nel contesto sociale, anche nel contesto letterario (poeti romantici in epoca georgiana furono: Samuel Coleridge, William Wordsworth, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Lord Byron) in quello pittorico (con pittori come Joshua Reynolds, T.Gainsborough) e soprattutto in quello architettonico quindi dal 1714 al 1830. Questa parte architettonica è la parte che tocca più da vicino la Dublino georgiana.
Lo stile architettonico georgiano ha come base tre punti: 1/il Palladianesimo (segue lo stile dell'architetto veneto Andrea Palladio vissuto tra il 1508 e il 1580), 2/il Gotico, 3/il Rococò inglese. Un edificio georgiano si caratterizza per la simmetria nelle stanze ma anche nella facciata con il resto della strada e per le proporzioni matematiche per determinare per esempio l'altezza delle finestre rispetto alla porta, nelle costruzioni georgiane ci sono anche molti elementi dell'Antica Grecia e Roma (si vedano le colonne ioniche all'ingresso del Parlamento irlandese, opera dell'architetto Edward Lovett Pearce).
Come arriva lo stile georgiano in Irlanda?
Nei XVI-XVII secoli Dublino e tutta l'Irlanda subiscono modificazioni da parte dell'occupazione dei Tudor che conquistarono l'isola intera. Gli inglesi vedevano gli irlandesi un popolo disarmato e sottomesso ma non era così. Gli irlandesi erano determinati e quando da Londra s'imposero per primo una tassazione della corona molto elevata e dopo la Riforma Protestante il popolo dublinese si scatenò in disaccordo. Da quel momento soldati inglesi invasero le case dei civili toccando a questi ultimi vivere per strada, strade piene di morti e feriti per la mancanza di ospedali, ci furono esecuzioni anche di cittadini irlandesi e alla fine il tutto si concluse con l'esplosione di un magazzino inglese a Dublino con polvere da sparo che lascio 200 morti. 
Alla fine del XVI secolo nel 1592 Elisabetta I inaugurò il Trinity College e ordinò che ci andassero solo gli irlandesi protestanti. Così il popolo irlandese rispose mandando i figli delle famiglie più benestanti in altre università europee, questo fatto irritò Londra che rispose con l'invio di un'altra ondata di colonizzatori protestanti sull'isola. 
Nel 1640 Dublino e anche l'isola subiscono molti assedi; è il periodo delle guerre confederate irlandesi. L'Irlanda cade definitivamente in mani inglesi dopo la conquista cromwelliana.
Da quel momento si entra in un periodo di due secoli di pace, anche se il popolo irlandese continuerà ad essere determinato. Questa però totale occupazione dell'Irlanda accade in pieno periodo o era georgiana in più in concomitanza con l'imposizione della lingua inglese sugli abitanti dell'isola e anche l'imposizione delle leggi penali britanniche. Da cui nascono tutti i cambiamenti architettonici (già in corso a Londra) che lasceranno le tracce georgiane. In quel periodo Dublino vede la nascita di palazzi raffinati vive un momento di splendore, la valorizzazione del fiume Liffey e la demolizione dei vecchi quartieri medievali trasformandosi nella Dublino georgiana. Dublino diventa la seconda città dell'Impero Britannico con 70.000 abitanti.

Dublino